La Forêt enchantée peut désigner :

 Cinéma
 Le Rêve du radjah ou la Forêt enchantée, film muet de Georges Méliès sorti en 1900 ;
 La Forêt enchantée, film américain de Lew Landers sorti en 1945 ; 
 La Forêt enchantée ou La Légende des douze mois (Sekai meisaku dôwa: Mori wa ikiteiru), film d'animation japonais de Kimio Yabuki sorti en 1980 ;
 La Forêt enchantée (El bosque animado), film d'animation espagnol d'Ángel de la Cruz et Manolo Gómez sorti en 2001 ;
 Peter et la Forêt magique, film d'animation yougoslavo-américain de Milan Blažeković et Doro Vlado Hreljanovic sorti en 1986.

 Autre
 Forêt enchantée, forêt sous influence d'un pouvoir magique ou d'enchantements dans le folklore et la fantasy ;
 La Forêt enchantée, ballet créé en 1887 par Lev Ivanov à Saint-Pétersbourg ;
 La Forêt enchantée, attraction créée en 2011 dans le parc allemand Europa-Park, en Allemagne.